Miejscowości w USA:
 Hennepin – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Putnam
Gminy w USA:
 Hennepin (ang. Hennepin Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Putnam
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Hennepin (ang. Hennepin County) – w stanie Minnesota